Herrlinger ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg-Dieter Herrlinger (* 1942), deutscher Internist, Rheumatologe; Sohn von Robert Herrlinger
 Kurt Herrlinger (1918–2003), deutscher Pianist und Komponist im Bereich der Unterhaltungsmusik und Gebrauchsmusik
 Robert Herrlinger (1914–1968), deutscher Anatom und Medizinhistoriker
 Wilhelm Herrlinger (1809–1849), deutscher Gutsbesitzer, württembergischer Abgeordneter

Siehe auch:
 Herlinger